Ло́сева — русская фамилия; женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Лосева, Варвара Ивановна (1894—1938) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Лосева, Евдокия Ивановна (1880—1936) — русский и советский живописец, коллекционер, один из организаторов Музея игрушки в Сергиевом Посаде.
 Лосева, Марина Михайловна (Постникова-Лосева; (1901—1985) — советский искусствовед и музейный деятель.
 Лосева, Мария Ильинична (1929—2006) — советский и российский гематолог.
 Мария Лосева, также известная как Мэри Лоссефф (1907—1972) — немецкая певица русского происхождения.
 Лосева, Наталья Геннадьевна (род. 1970) — первый заместитель генерального директора по новым медиа ЗАО «Аргументы и факты».
 Лосева, Ольга Владимировна (род. 1954) — российский музыковед.
 Лосева, Полина (род. 1989) — российский научный журналист, популяризатор науки, биолог, физиолог.
 Лосева, Юлия Юрьевна (род. 1993) — российская самбистка.

Составные фамилии 
 Постникова-Лосева, Марина Михайловна (1901—1985) — искусствовед, советский музейный деятель. См. также 
 Лосев
 Лосева Слобода